Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Nature Valley International 2018 der Damen. Insgesamt nahmen 21 Spielerinnen vom 22. bis 23. Juni 2018 an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Eastbourne